Mark Harris (político) — político norte-americano do Maine (1779-1843)
 Mark Harris (autor) — escritor norte-americano, autor do romance Bang the Drum Slowly (1922-2007)
 Mark Harris (futebolista) — futebolista inglês (n. 1963)

Desambiguações de antropônimos